HMS Royal Arthur war die Bezeichnung für:

 HMS Royal Arthur (1891), Geschützter Kreuzer der Edgar-Klasse der Royal Navy
 HMS Royal Arthur (Ausbildungslager), Ausbildungslager der Royal Navy bei Skegness (1939–1946), anschließend in Corsham bis 1993